Колуччи () — фамилия итальянского происхождения

Носители 
 Марио Колуччи — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Антонио Колуччи-Бей (1810 — ?) — египетский государственный деятель и врач.